Windberg (architectuur), zie Frontaal (architectuur)
Windberg (gemeente), een gemeente in Duitsland